John Michael McDonagh – regista e sceneggiatore irlandese
 Martin McDonagh – commediografo, sceneggiatore e regista britannico
 Seamus McDonagh – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese